Żelazowszczyzna – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawski, w sielsowiecie Kozłowszczyzna.
 Żelazowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Nowosiółki.
 Żelazowszczyzna – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.